El Campeonato de Cataluña de hockey sobre hierba (campionat de Catalunya d'Hoquei Herba en catalán) es la máxima competición catalana de hockey hierba. La competición masculina se inició en 1918, mientras que el primer campeonato femenino data de 1958.

Palmarés

Enlaces externos 
 Federación Catalana de Hockey

Torneo
Hockey hierba